Гурово-Илавецке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бартошицкий повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 6978 человек (на 2018 год).

Демография 
Данные по переписи 2018 года:

Сельские округа 
 Аугамы
 Бондзе
 Буковец
 Чипрки
 Дембы
 Добжинка
 Двужно
 Дзиково-Илавецке
 Галайны
 Глёнды
 Гротово
 Яниково
 Каминьск
 Кандыты
 Кивайны
 Краснолонка
 Кумкеймы
 Липники
 Парежки
 Паустры
 Пясек
 Пясты-Вельке
 Пешково
 Сонгниты
 Скарбец
 Солтысовизна
 Стега-Мала
 Топшины
 Вонгники
 Вевюрки
 Воймяны
 Вокеле
 Ворыны
 Зеленица
 Зембы
 Живково

Поселения 
 Кане-Илавецке
 Пясечно
 Поверше
 Влодково
 Сендзивоево
 Малиново
 Варшкайты
 Нова-Весь-Илавецка
 Жолендник
 Галины
 Робиты
 Сигайны
 Дульсин
 Стаблавки
 Орсы
 Бондле
 Нова-Карчма
 Пудликаймы
 Нервики
 Лисяк
 Воршины
 Ворме
 Гневково
 Папроцина
 Вонгрудка
 Ворлавки
 Дексыты
 Вескаймы
 Кумкеймы-Пшедне
 Грушины
 Решково
 Грондзик

Соседние гмины 
 Гмина Бартошице
 Гурово-Илавецке
 Гмина Лельково
 Гмина Лидзбарк-Варминьски
 Гмина Пененжно

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства